Эомайя () — вид вымерших млекопитающих из клады Eutheria, типовой и единственный в роде Eomaia. Ископаемые остатки обнаружены в отложениях мелового периода (барремский ярус) в провинции Ляонин (КНР). До открытия юрамайи, эомайя считалась древнейшим известным представителем клады Eutheria.

Родовое название Eomaia означает буквально «рассветная мать», видовое scansoria — «восхождение».

Описание 
Известна по целому скелету с отпечатками шерсти и контура тела. Размер тела составлял около 10 см, масса тела — 20—25 граммов. Животное сосуществовало с более древним сумчатым, синодельфисом. Несмотря на то, что эомайя по характерным особенностям строения тела относится к плацентарным, она сохраняла ряд примитивных характеристик — таких, как 5 верхних резцов, 4 нижних резца, 4 премоляра и надлобковые кости. Судя по строению зубов, эомайя не была сумчатым (у сумчатых трансформируется зубная формула из-за того, что новорождённые детёныши на 1—2 месяца прикреплены к соску матери), а значит, была либо плацентарным, либо откладывала яйца.

Таксономия 
Согласно современным кладистическим представлениям, родственные отношения эомайи таковы:

См. также 
 Список родов мезозойских млекопитающих

Примечания

Ссылки 
 Древнейшее плацентарное млекопитающее // Природа. — 2003. — № 6.

Вымершие плацентарные
†
Млекопитающие мелового периода
Ископаемая фауна Евразии
Фоссилии из меловых отложений Китая
Фоссилии, описанные в 2002 году